A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Seção Européia 
Ocorreu de 10 a 15 de maio em Atenas, Grécia

 e  avançam para o Grupo II em 2011.

Seção Africana 
Ocorreu de 5 a 8 de maio em Marrakech, Marrocos

 e  avançam para o Grupo II em 2011.

Ligações externas 
 Davis Cup site

Copa Davis de 2010